Гран-при Австрии 1974 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 18 августа 1974 года на трассе Остеррайхринг.

Жан-Пьер Жабуи заменил в «Сёртисе» ушедшего Йохена Масса. Майк Хэйлвуд был травмирован и его место в «Макларене» занял Дэвид Хобс. БРМ выставила всего один автомобиль из-за недостаточного обслуживания двигателей, а Ян Шектер занял место во втором «Хескете». В Гран-при также участвовали местные гонщики Дитер Квестер и Хельмут Койнигг.

Квалификацию вновь выиграл Ники Лауда. На старте австрийца обошёл стартовавший вторым Карлос Ройтеман, а Лауда продержался в гонке лишь до 17 круга, когда на его двигателе вышел из строя клапан. Джоди Шектер и Эмерсон Фиттипальди также сошли с дистанции из-за поломок двигателя, в то время как Рейтеманн лидировал от старта до финиша и одержал вторую победу в сезоне.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии